Герб Со́лнечного сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Солнечного сельского поселения — Русско-Полянский район, Омская область
 Герб Солнечного сельского поселения — Вышневолоцкий район, Тверская область
 Герб Солнечного сельского поселения — Усть-Абаканский район, Хакасия
 Герб Солнечного сельского поселения — Сосновский район, Челябинская область